|}
Die Västkustbana () ist eine 290 km lange Eisenbahnstrecke in Schweden zwischen Göteborg und Lund.

Die Strecke entstand 1888 eingleisig als Verbindung mehrerer zusammenhängender Privatbahnen und wurde im Jahr 1896 verstaatlicht.

Geschichte 
Zwischen Landskrona und Ängelholm eröffnete die Landskrona-Ängelholms Järnväg (LEJ) 1876 ihre erste Strecke. Der heute noch vorhandene Abschnitt Billesholm–Åstorp–Ängelholm wird normalerweise nur noch von Güterzügen befahren. Es folgte 1886 die Malmö-Billesholms Järnväg (MBJ). 1885 eröffnete die Skåne-Hallands Järnväg (SHJ) die Hauptstrecke Helsingborg–Kattarp–Ängelholm–Halmstad, die in die Västkustbana integriert ist, und eine Zweigstrecke Åstorp–Kattarp–Höganäs, heute Teil der Skånebana. Ebenfalls 1886 wurde die Strecke zwischen Halmstad und Varberg von der Mellersta Hallands Järnväg (MHJ) in Betrieb genommen. Der nördlichste Teil von Varberg nach Göteborg wurde von der Göteborg-Hallands Järnväg (GHB) erbaut und 1888 eingeweiht.

1896 wurden MBJ, LEJ, SHJ, MHJ und GHB verstaatlicht, wodurch eine zusammenhängende Staatsbahnstrecke zwischen Malmö und Göteborg entstand. In den 1930er Jahren wurde die Strecke schrittweise elektrifiziert.

Ausbau 
Seit 1985 wird die Strecke in mehreren Bauabschnitten zweigleisig ausgebaut. Dabei wurde sie auf längeren Abschnitten neu trassiert. 2008 war die Strecke auf 234 km zweigleisig ausgebaut, 56 km waren eingleisig. Die ausgebauten Abschnitte sind für eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 250 km/h trassiert. Das Zugsicherungssystem und die momentan eingesetzten Züge erlauben allerdings nur eine Geschwindigkeit von 200 km/h.

Der aufwendigste Neubauabschnitt ist die Strecke über Hallandsåsen, die durch einen Tunnel führt. Der 1992 begonnene Bau des Hallandsåstunnels wurde durch Wassereinbrüche immer wieder verzögert. Er wurde im Dezember 2015 in Betrieb genommen.

Der Bahnhof Åsa wurde Ende 2013 wieder eröffnet.

Der zweigleisige Ausbau des Abschnitts Ängelholm – Helsingborg (Romares väg) ist seit 2020 im Gang und soll 2023 abgeschlossen sein. Ein weiterer eingleisiger Abschnitt verläuft durch die Stadt Varberg.

Die eingleisige Bahnstrecke durch die Stadt Varberg wird durch einen zweispurigen Tunnel ersetzt, der unter dem Ort verläuft. Mit dessen Bau wurde 2019 begonnen, die Fertigstellung ist für 2024 vorgesehen.

Galerie

Weblinks

Einzelnachweise 

Schnellfahrstrecke
Bahnstrecke in Västra Götalands län
Bahnstrecke in Hallands län
Bahnstrecke in Skåne län